Cet article liste, en date du , les  françaises. Ce classement est attribué par décret pour une durée de douze ans.

Articles connexes 
 Commune touristique
 Station touristique
 Tourisme en France

Notes et références 

+
Touristiques